Tarbert ist der Name folgender Orte:

 Tarbert (County Kerry), Ort und Fährhafen in Irland
 Tarbert (Gigha), Ort in der schottischen Council Area Argyll and Bute
 Tarbert (Harris), Ort in der Südregion (Harris) der schottischen Insel Lewis and Harris
 Tarbert (Jura), Ort in der schottischen Council Area Argyll and Bute
 Tarbert (Kintyre), Ort in der schottischen Council Area Argyll and Bute
 Tarbert (Wahlkreis)

Siehe auch:
 Tarbet